

Carriera

Club 
Ha giocato nella massima serie maltese. Inoltre, conta 4 presenze nei turni preliminari di Europa League.

Nazionale 
Nel 2018 ha esordito in nazionale.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Balzan: 2018-2019

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale maltese